Дион может означать:

Персоналии 

 Ди́он () — греческое имя. Имя «Дион» носили:
 Дион — мифический лаконский царь.
 Дион Сиракузский — родственник сиракузских тиранов Дионисия Старшего и Дионисия Младшего, правитель Сиракуз с 357 по 354 годах до н. э.
 Дион Кассий (ок. 155 — ок. 235) — древнеримский историк греческого происхождения, автор часто цитируемой «Римской истории».
 Кассий Дион (консул 291 года) — консул, внук или правнук предыдущего.
 Дион Хрисостом или Златоуст (ок. 40 — ок. 120) — древнеримский (греческого происхождения) оратор, писатель, философ и историк.
 Дион, Анри де (1828—1878) — французский инженер, конструктор, педагог.
 Дион, Селин (род. 1968) — современная канадская певица, одна из самых высокооплачиваемых исполнительниц конца XX века.
 Дион, Стефан (род. 1955) — канадский политический и государственный деятель.
 Дион (певец) (род. 1939) — американский певец.

Топонимы 
 Дион (Пиерия) — древний город в Пиерии.
 Дион (Иордания) — на территории современной Иордании.
  — древний город на полуострове Акта близ горы Афон.
  — древний город на северо-западном берегу Эвбеи близ мыса .

Прочее 
 Дион (частица) — гипотетическая элементарная частица, обладающая одновременно электрическим и магнитным зарядами.
 Город и замок в вымышленном Королевстве Аден MMORPG Lineage II

См. также 
 Дий
 Диона